La Pontificia Universidad Católica de América (por sus siglas: PCUA) en inglés conocida como Pontifical Catholic University of America, es una universidad privada estadounidense ubicada en la ciudad de Miami, Florida. Fue fundada en 2017 por Jorge Luis Arteaga Salazar. Además, es conocida por ser una de las primeras universidades pontificias católicas en la ciudad de Miami y por fomentar la enseñanza del idioma Quechua.

En 2017, recibe de la Santa Sede el título de Pontificia, lo cual da lugar a su denominación actual. En la actualidad se encuentra en Alemania, Estados Unidos, Italia, Argentina, Venezuela, Chile, Rusia, España, India, Perú, México, entre otros países.

Historia 
La PCUA se creó por la necesidad de los miembros de las iglesias protestantes, ortodoxas y no católicas romanas de Miami de contar con una institución que les apoye académicamente en su trabajo e iniciativas educativas. En 2017 fue creado por Jorge Luis Arteaga Salazar y recibe de la Santa Sede el título de Pontificia.

En años posteriores, notarizaron sus programas educativos por un notario público de los Estados Unidos, autenticados por el Departamento de Estado de Florida y legalizados por el Consulado del país. Además, cuenta con la Apostilla de la HAYA.

En la actualidad es miembro activo de la Asociación Nacional de Colegios y Empleadores (NACE, por sus siglas en inglés), Organización Internacional de Diplomacia Cultural – IOCD, Organización Diplomática Internacional de los Americanos y Afrodescendientes, Asociación Europea para la Educación Internacional, Consejo Intersectorial para la Educación Cristiana, la Fundación Dana.

Facultades y departamentos  Facultad de Ciencias 

 Biología
 Matemáticas
 Física
 Microbiología
 Nutrición
 Bioquímica
 Química Farmacéutica
 Bacteriología

Facultad de Ingeniería

 Ingeniería Civil
 Ingeniería Electrónica
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería de Sistemas
 Ingeniería Mecatrónica
 Ingeniería Mecánica
 Bioingeniería
 Ingeniería de Telecomunicaciones
 Ciencia de datos

Facultad de Ciencias Sociales

 Antropología
 Historia
 Estudios Literarios
 Sociología
 Estudios Culturales

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

 Administración de Empresas
 Contaduría pública
 Economía
 Finanzas

Facultad de Ciencias Jurídicas

 Derecho

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

 Ciencias Políticas
 Relaciones Internacionales

Facultad de Filosofía

 Filosofía

Facultad de Educación

 Licenciatura en educación básica con énfasis en Lengua Castellana y Humanidades
 Licenciatura en pedagogía infantil

Facultad de Teología

 Teología

Facultad de Comunicación y Lenguaje

 Comunicación Social
 Ciencias de la información y Bibliotecología
 Lenguas Modernas

Facultad de Medicina

 Medicina

Facultad de Odontología

 Odontología

Facultad de Enfermería

 Enfermería

Facultad de Psicología

 Psicología

Referencias 

Universidades privadas de Estados Unidos
Universidades católicas